De Gambrinus Czech Darts Open 2022 was het zesde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 15 mei in Praag.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour-evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 29 maart 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 8 april 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Tsjechische spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 12 mei 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 19 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 april 2022).

Peter Wright en Niels Heinsøe trokken zich terug voor de start van het toernooi, waardoor Martin Schindler werd gepromoveerd tot een geplaatste speler en er twee extra spelers bij kwamen uit de Host Nation Qualifiers.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Externe link 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Tsjechië
Sportevenement in Praag